Divizia A (1986/1987) – 69. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Steaua Bukareszt. Tytuł króla strzelców zdobył Rodion Cămătaru, który w barwach klubu Dinamo Bukareszt strzelił 44 gole.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii